Pelagiuskirchen sind dem heiligen Pelagius (Pelagius von Konstanz) geweihte Kirchen. Dazu zählen:

Deutschland:

 Blochingen bei Mengen: Pfarrkirche St. Pelagius
 Bonndorf (Überlingen): Pfarrkirche St. Pelagius
 Ehningen: St. Pelagius, gegründet 1436, heute evangelisch
 Ehningen-Mauren: Marien- und Pelagiuskirche, gegründet um 1470, heute evangelisch
 Darmsheim: Pelagiuskirche, gegründet 1680, heute evangelisch
 Denkendorf (Württemberg): Kloster Denkendorf und Stiftskirche St. Pelagius, gegründet vor 1300
 Konstanz: Münster Unserer Lieben Frau
 Laufenburg (Baden): Pfarrkirche St. Pelagius und Oswald
 Laupertshausen: St. Jakobus und Pelagius
 Nufringen: Pelagiuskirche (St. Afra?), gegründet vor 1300, heute evangelisch
 Oberreitnau: Pfarrkirche St. Pelagius, gegründet um 976
 Rottweil-Altstadt: Pfarrkirche St. Pelagius, gegründet um 1050–1080
 Schwörstadt-Dossenbach: Evangelische Pfarrkirche (Dossenbach)
 Weitnau: St. Pelagius

Schweiz:

 Bischofszell: Chorherrenstift St. Pelagius, gegründet zwischen 839 und 919, und Stiftskirche (heute katholische Stadtpfarrkirche) St. Pelagius
 St. Pelagiberg: Wallfahrtskirche St. Pelagiberg

Andere Länder:

 Novigrad (Istrien): Pelagius-Basilika

Siehe auch 
 Pelagius von Córdoba

Liste (Kirchen nach Patrozinium)